Mătișești se poate referi la:

 Mătișești (Horea), Alba
 Mătișești (Ciuruleasa), Alba
 Râul Mătișești, un afluent al râului Ploștini
 Izbucul Mătișești, arie protejată de interes național din România